Альбе́рт Алекса́ндрович Паке́ев (род. 4 июля 1968, Усолье-Сибирское, Иркутская область, СССР) — советский и российский боксёр, представитель наилегчайшей весовой категории. Заслуженный мастер спорта России, обладатель бронзовой медали летних Олимпийских игр 1996, чемпион Европы (1996), чемпион СССР (1988) и пятикратный чемпион России (1992, 1993).

Биография 
Альберт Пакеев родился 4 июля 1968 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В детстве занимался разными видами спорта, в конечном счёте сделал выбор в пользу бокса: «Я ведь рано остался без отца и, не желая быть, что называется, маменькиным сынком, с малых лет привыкал защищать себя сам». Проходил подготовку в местной Детской юношеской спортивной школе № 1 под руководством тренера Михаила Берко, позже также тренировался в иркутском «Динамо» у Анатолия Катасова.

Впервые заявил о себе в 1985 году, когда, будучи студентом Усольского химико-технологического техникума, одержал победу на чемпионате СССР среди юниоров. В 1988 году стал чемпионом страны среди взрослых спортсменов, победив всех своих соперников в наилегчайшей весовой категории.

Наибольшего успеха на международном уровне добился в сезоне 1996 года, выиграв чемпионат Европы в Вайле. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте — в наилегчайшем весе сумел дойти до стадии полуфиналов и завоевал тем самым бронзовую олимпийскую медаль, уступив со счётом 6:12 кубинцу Маикро Ромеро, который в итоге и стал победителем Игр. За эти выдающиеся достижения Пакеев был удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России», а его наставнику Михаилу Берко присвоили звание заслуженного тренера.

После Олимпиады Альберт Пакеев сделал небольшой перерыв в своей спортивной карьере. Позже он вернулся в бокс и пытался пройти квалификацию на Олимпийские игры в Сиднее, но не смог этого сделать из-за слишком высокой конкуренции в сборной.

Завершив карьеру спортсмена, работал тренером по боксу в иркутском спортивном клубе «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский путь сибиряка

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу
Чемпионы СССР по боксу
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Заслуженные мастера спорта России